Каџари могу бити:
 
 Каџари (династија)

Види још 
 Каџар